Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1928
 Letnie Igrzyska Olimpijskie 1928